Archbold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Archbold
 Andrea B. Archbold